

Cinema 
Canto d'amore (Here's to Romance) – film del 1935 diretto da Alfred E. Green
Canto d'amore (Mädchen in Weiß) – film del 1936 diretto da Victor Janson
Canto d'amore (Song of Love) – film del 1947 diretto da Clarence Brown 
Canto d'amore – film del 1982 diretto da Elda Tattoli

Altro 
 Canto d'amore – dipinto di Giorgio De Chirico